Název Přerov má více sídel:

 Přerov – sídelní město stejnojmenného okresu
 Nový Přerov – obec v okrese Břeclav
 Přerov nad Labem – obec v okrese Nymburk
 Starý Přerov – jižní část obce Přerov nad Labem
 Nový Přerov – severní část obce Přerov nad Labem
 Přerov (Pardubice) – zaniklá vesnice na území dnešních Pardubic
 Přerov (Těchlovice) – základní sídelní jednotka obce Těchlovice (okres Děčín), katastrální území Přerov u Těchlovic